The Charlatans (Britse band)
 The Charlatans (Amerikaanse band)